Pitcairneilanden, een Britse kolonie in de Stille Oceaan
Pitcairn (eiland), het hoofdeiland van deze kolonie
Pitcairnees, een taal die op dit eiland gesproken wordt
Pitcairn (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York
Pitcairn (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Pitcairn Mailwing, een vliegtuig, ontwikkeld door Harold Pitcairn

Personen
Harold Pitcairn, een vliegenier en vliegtuigbouwer